Силвиу Лунг:
 Лунг, Силвиу (род. 1956) — румынский футболист, вратарь.
 Лунг, Силвиу (род. 1989) — румынский футболист, вратарь.